Венчъри Гран При е отбор от Формула Е, създаден през 2014 г. от Гилдо Паланка Пастор, Леонардо ди Каприо, Франческо Коста и Берт Хедая.

История

Сезон 2014/15 
В дебютния сезон на Формула Е пилоти на отбора са Ник Хайдфелд и Стефан Саразен. Най-доброто класиране на пилот на отбора е третото място на Хайдфелд в Москва. Саразен записва една пол позиция в последния кръг в Лондон, а в самото състезание пресича първи финиша, но впоследствие е наказан с 49 секунди заради превишаване на енергийния лимит и пада до 15-о място. С общо 53 точки отборът завършва на предпоследно място в генеалното класиране, а при пилотите Хайдфелд е 12-и, а Саразен – 14-и, съответно с 31 и 22 точки.

Сезон 2015/16 
След падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система през сезон 2015/16, отборът решава сам да се занимава с това. Освен това тимът на Драгън Рейсинг обявява, че през този сезон ще закупи изработените от Венчъри компоненти. Стефан Саразен остава в отбора, докато Ник Хайдфелд подписва договор с Махиндра Рейсинг. На негово място е привлечен бившият шампион във Формула 1 и Индикар Жак Вилньов. След само три старта Жав Вилньов напуска шампионата заради неразбирателство с шефовете на Венчъри относно бъдещото развитие на отбора, а неговото място заема Майк Конуей. Тримата пилоти записват общо 77 точки, които отреждат на Венчъри шесто място в класирането при отборите. Във всеки един от стартовете Саразен завършва в зоната на точките и със 70 точки заема шесто място в крайното класиране при пилотите. Конуей остава 16-и със седем, а Вилньов не записва точки и е 20-и.

Сезон 2016/17 
След края на сезон 2015/16 Майк Конуей решава да се посвети на състезанията за издръжливост и на негово място е привлечен пилотът от ДТМ Маро Енгел. По средата на сезон 2016/17 Стефан Саразен заема мястото на Естебан Гутиерес в отбора на Тачита, който от своя страна замества контузения пилот на Дейл Койн Рейсинг Себастиан Бурде в Индикар. Овакантеното място във Венчъри заема Том Дилман, който в един старт от сезона вече е карал за Венчъри, замествайки Маро Енгел, който има ангажимент в ДТМ. В крайното класиране Енгел е 17-и със 16 точки, Дилман е 19-и с 12, а Саразен добавя две точки към общия сбор от 30, с които Венчъри остава девети в класирането при отборите.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в Монако